Isabel de Castilla (Tordesillas, verano de 1355 - castillo de Hertford, ), infanta de Castilla, hija de Pedro I de Castilla y de María de Padilla, y duquesa de York por su matrimonio con Edmundo de Langley.

Primeros años 
Isabel nació en 1355 siendo la tercera de las hijas de Pedro I de Castilla y de su amante favorita, María de Padilla.

En 1361, su padre consigue que las Cortes proclamen a sus hijos habidos con María de Padilla (Beatriz, Constanza, Isabel y Alfonso) descendientes legítimos y por tanto herederos de la corona, elevándolos a la categoría de infantes; el rey alegaba que se había casado en secreto con María de Padilla, aunque todos sabían que la legítima esposa del rey, Blanca de Borbón, aún estaba viva al momento del supuesto enlace.

Matrimonio 
Constanza, hermana mayor de Isabel, se había casado el 21 de septiembre de 1371 con Juan de Gante, cuarto hijo de Eduardo III de Inglaterra y primer duque de Lancaster. Constanza reclamaba desde la muerte de su padre en 1369 el trono de Castilla, ocupado en eso entonces por Enrique de Trastámara, quien había destronado a su medio-hermano Pedro I.

El 11 de julio de 1372 Isabel, que había acompañado a su hermana a Inglaterra y contando con 17 años, se casó con el hermano menor de Juan, Edmundo de Langley, quinto hijo del rey Eduardo III y primer duque de York, en Wallingford (Oxfordshire). El matrimonio de ambas hermanas formaban parte de una alianza dinástica que buscaba restaurar en el trono a los descendientes de Pedro I con apoyo de la corona de Inglaterra. Según Pugh, Isabel y su esposo Edmundo fueron un par mal emparejado.

Descendencia 
Se casó en el castillo de Hertford, el 1 de marzo de 1372, con Edmundo de Langley, duque de York y cuarto hijo del rey Eduardo III de Inglaterra, siendo desde entonces conocida con el nombre de Isabella.

De este matrimonio nacieron tres hijos:

 Eduardo de York (1373-1415), sucesor de su padre como duque de York; casado con Felipa de Mohun, murió en la batalla de Azincourt.

 Constanza de York (1374-1416), casada con Thomas le Despenser, conde de Gloucester; además, tuvo una hija ilegítima con Edmundo Holland, conde de Kent y barón de Woodstock.

 Ricardo de Conisburgh (1376-1415), hereda el título de conde de Cambridge y murió decapitado.

Ancestros

Sucesión

Referencias

Bibliografía 
 

 

 

 

Infantes de Castilla
Casa de Borgoña (España)
Nobles de España del siglo XIV
Mujeres de la Edad Media en España
Miembros de la Orden de la Jarretera
Españolas del siglo XIV
Duquesas de York
Inglesas del siglo XIV